Desa Pangempon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pangempon (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 109,50), Jawa Tengah, 
 Desa Pangempon (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 109,91), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar